Chulda (Hulda) – kibuc w Izraelu
 Hulda – motorówka Royal Australian Navy z okresu II wojny światowej